Totenkopf steht für:
 Totenkopf (Symbol), grafisches Symbol, Gefahrensymbol und Piktogramm in der abendländischen Kultur
 Synonym für den menschlichen Schädel
 Totenkopf (Haardt), Bergsattel (513,7 m) im Pfälzerwald
 Totenkopf (Hainich), Berg (444 m) im Hainich, Thüringen
 Totenkopf (Heraldik), Wappenbild in der Heraldik
 Totenkopf (Kaiserstuhl), Berg im Kaiserstuhl
 Totenkopf (Sauerland), Berg im Sauerland,
 Totenkopf (Hohe Tauern), Berg in Österreich
 Totenkopf Schallplatten, deutsche Plattenfirma, 1995 ging daraus das Label JKP hervor
 Totenkopfschwärmer, nachtaktiver Schmetterling
 Totenkopfschwimmer, Schwimmabzeichen
 Totenkopfaffen, Primatengattung mit fünf Arten

Totenschädel steht für:
 Totenschädel (Schachten)

Siehe auch:

 SS-Totenkopfverbände
 SS-Division Totenkopf
 Zum Todtenkopf und Phoenix